

Вест-Гошен Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Вест-Гошен — переписна місцевість, штат Каліфорнія